verdrinking, overlijden met mond en neus onder water door gebrek aan zuurstof.
verdronken land (doorverwijspagina).